Havoc and Bright Lights — восьмой студийный альбом канадской и американской певицы Аланис Мориссетт, который вышел 22 августа 2012 года.
Альбом занял первые места в чартах нескольких стан Европы и получил золотой сертификат в Германии.

Об альбоме 
Альбом получил смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 55 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди умеренных и критических отзывов Slant Magazine, The Observer, Melodic.net, Sputnikmusic, NME, The Independent.

Коммерческий успех 
Havoc and Bright Lights достиг пятого места в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 33 тыс. копий и стал её первым диском в лучшей пятёрке в США впервые после диска 2004 года So-Called Chaos и её шестым альбомом в top 10 в США. Альбом также дебютировал на первом месте в рок-чартах журнала Billboard: Rock Albums и Indie Albums. К октябрю 2015 года тираж составил 92 тыс. копий в США.

Альбом достиг первого места в чартах Канады, Италии, Австрии, Швейцарии, а также второго места в Голландии и Германии, где был сертифицирован в золотом статусе за тираж в 100 тыс. копий в ФРГ.

Список композиций

Чарты и сертификация

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Аланис Мориссетт
Альбомы 2012 года